Fenerbahçe Spor Kulübü 2013-2014 – stagione della squadra di pallavolo femminile
 Fenerbahçe Spor Kulübü 2013-2014 – stagione della squadra di pallavolo maschile
 Fenerbahçe Spor Kulübü 2013-2014 – stagione della squadra di pallacanestro maschile